Кейтс — фамилия. Известные носители:
 Кэйтс, Гилберт (1934—2011) — американский кинорежиссёр и телевизионный продюсер.
 Кейтс, Дарлин (урождённая Рита Дарлин Гатри; 1947—2017) — американская актриса.
 Кейтс, Джозеф (род. 1921) — канадский инженер.
 Кейтс, Клифтон (1893—1970) — американский генерал, 19-й комендант корпуса морской пехоты США.
 Кейтс, Стивен (1943—2003) — американский виолончелист и музыкальный педагог.
 Кейтс, Фиби (род. 1963) — американская актриса и певица.